In der südfranzösischen Stadt Arles fanden seit dem 4. Jahrhundert mehrere Konzile bzw. Synoden von Arles statt.

Zu ihnen gehören: 

 Konzil von Arles (314) Verurteilung der Donatisten
 Konzil von Arles (353) Verurteilung des Athanasius
 Konzil von Arles (452) Verurteilung des Suizids
 zwischen 475 und 480 fand eine Synode statt, in der die Thesen eines Priesters Lucidus zur Prädestination verurteilt wurden
 Konzil von Arles (524) unter Vorsitz des Heiligen Caesarius von Arles zu disziplinären Fragen
 Synoden in den Jahren 554 und 682, über die wenig bekannt ist
 Konzil von Arles (813) auf Veranlassung von Karl dem Großen, wichtige disziplinäre Beschlüsse zum kirchlichen Bildungswesen
 Konzil von Arles (1034)
 Konzil von Arles (1236)  gegen die Albigenser
 Konzil von Arles (1260)  zu disziplinären Fragen; Verurteilung von Thesen des Joachim von Fiore
 Konzil von Arles (1275)  Beschlüsse früherer Synoden in Arles wurden erneuert